Дья́ков — російське прізвище. Відомі носії:
 Дьякова Вікторія (* 1993) — українська спортсменка, виступає в стрільбі з блочного лука.
 Дьяков Володимир Анатолійович — російський історик-славіст.
 Думитру Дьяков — молдовський політик і тележурналіст. Спікер Парламенту Молдови (1998—2001).
 Дьяков Ігор Вікторович (нар. 1958 р.) — російський журналіст, публіцист, націоналіст, письменник і поет, громадський діяч. Автор декількох книг, а також безлічі статей і нарисів.
 Дьяков Іполит Миколайович (1865—1934, Берлін, Третій Рейх) — домовласник, київський міський голова в 1906—1916 і в жовтні — грудні 1918 року.
 Дьяков Кирило Максимович (нар. 1993) — російський хокеїст, захисник.
 Дьяков Порфирій Іванович — радянський воєначальник часів Другої світової війни, генерал-майор (1943).

Дяков 
 Дякова Антоніна Андріївна (1890—1962) — українська актриса.
 Костянтин (Дяков) — український релігійний діяч. Єпископ Православної Церкви; з 1934 року митрополит Київський, екзарх України.
 Светослав Дяков (нар. 1984) — болгарський футболіст, півзахисник клубу «Лудогорець».
 Танко Дяков (нар. 1984) — болгарський футболіст.

 Дьяков (хутір) — хутір Майкопського району Адигеї Росії.

Див. також 
 Дяків (значення)
 Дьячков

Російські прізвища